Richard Bennett peut faire référence à :

Cinéma et art dramatique 
 Richard Bennett (1870-1944), acteur américain.

Musique 
 Richard Rodney Bennett (1936-2012), compositeur britannique.
 Richard Bennett, né en 1951, guitariste de rock, de jazz et de musique country et producteur de disques.
 Richard Bennett, guitariste de bluegrass et de musique country.

Politique et histoire 
 Richard Bedford Bennett (1870-1947), homme politique canadien.
 Richard Bennett, gouverneur (1609-1675) gouverneur de la Virginie.